Trierarchuncus („triarchův hák“) byl teropodní dinosaurus z čeledi Alvarezsauridae, žijící na území dnešní Montany na úplném konci křídové periody před 66,2 až 66,0 milionu let. Patřil tedy k posledním žijícím druhohorním dinosaurům, kteří vyhynuli při hromadném vymírání na konci křídy.

Historie 
Fosilie tohoto teropodního dinosaura byly objeveny v roce 1988 v sedimentech souvrství Hell Creek na území americké Montany. Dlouho byl pak znám pouze jako „alvarezsaur ze souvrství Hell Creek“. V roce 2020 je formálně popsal paleontolog Denver Fowler se svými kolegy, a to na základě tří fosilních prstních článků, fragmentu kosti vřetenní a metatarzu (holotyp s označením MOR 6622). Rodové jméno odkazuje k tvaru drápů, doslova znamená „triarchův hák“, přičemž triarcha byl jakýmsi velitelem válečné lodi (trirémy) v antickém Řecku. Druhové jméno pak odkazuje k prériím východní Montany, kde byl nález fosilií učiněn.

V listopadu roku 2020 byla publikována studie o objevu dalšího fosilního materiálu stejného druhu dinosaura (v podobě článků prstů přední končetiny) ze souvrství Hell Creek, které umožňují učinit si lepší představu o ontogenezi (postupném vývoji v rámci jednotlivců) funkčního drápu u alvarezsauridů.

Popis 
Trierarchus byl poměrně malým a štíhlým teropodem, jeho blízký příbuzný rodu Mononykus patřil k nejmenším známým neptačím dinosaurům, s délkou pouze 0,9 až 1 metr a hmotností zhruba 3,5 až 4,7 kilogramu. Mononykus žil ale o několik milionů let dříve na území východní Asie.

Podle autorů popisné studie byl Trierarchuncus v plné dospělosti zhruba stejně velký, jako jeho asijský příbuzný. Při délce 80 až 100 centimetrů nebyl ve hřbetu vyšší než zhruba 30 centimetrů.

Kladogram 
Kladogram na základě studie Fowler et al., 2020:

Odkazy

Reference

Literatura 
 Hutchinson, J. and Chiappe, L. (1998). The first known alvarezsaurid (Theropoda: Aves) from North America. Journal of Vertebrate Paleontology. 18(3): 447–450.
 Chiappe, Norell and Clark. (1998). "The skull of a relative of the stem-group bird Mononykus." Nature, 392: 275–278.
 Senter, P. (2005). "Function in the stunted forelimbs of Mononykus olecranus (Theropoda), a dinosaurian anteater". Paleobiology Vol. 31, No. 3 pp. 373–381.

Česká literatura 
 SOCHA, Vladimír (2021). Dinosauři – rekordy a zajímavosti. Nakladatelství Kazda, str. 17.

Externí odkazy 
 
 Článek o objevu na webu NHM 
 Informace na webu Dickinson Museum Center 
 Informace na webu Sci-news 
 Informace na webu Science Alert 
  

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři
Dinosauři ze Severní Ameriky
Opeření dinosauři